Сасак се може односити на: